Miejscowości w USA:
 Mentone – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Mentone – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Mentone – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Loving
 Mentone – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko

Zobacz też 
 Mentona